Rory McLeod je lahko:

Rory McLeod (glasbenik), britanski galsbenik
Rory McLeod (snooker), angleški igralec snookerja